Frischkorn ist der Familienname folgender Personen:

 Philip Frischkorn (* 1989), deutscher Jazzmusiker
 William Frischkorn (* 1981), amerikanischer Radrennfahrer